hrabstwo Kendall (ang. Kendall County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Kendall (ang. Kendall County) w USA, w stanie Teksas